La Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira, també conegut com a Deportivo Pereira, és un club professional de futbol colombià de la ciutat de Pereira.

Va ser fundat el 12 de febrer de 1944.

Palmarès 
 Fútbol Profesional Colombiano (1): 2022-II
 Primera B (2): 2000, 2019

Enllaços externs 

 Web oficial 

Pereira